Bosznia-Hercegovina
Ribari falu Konjić községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Ribari falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében

 Szerbia
Ribari falu Brus községben, a Rasinai körzetben
Ribari falu Szabács községben, a Mačvai körzetben